

Patronyme 

 Guillermo González Camarena (1917-1965), ingénieur mexicain ;
 Javier Camarena (1976-), ténor mexicain ;
 Jillian Camarena (1982), athlète américaine ;
 Jorge González Camarena (1908-1980), peintre et sculpteur mexicain ;
 Kiki Camarena (1947-1985), officier du renseignement américain.

Toponyme 

 Camarena, une commune d'Espagne en Castille-La Manche ;
 Camarena de la Sierra, une commune d’Espagne en Aragon.

Voir aussi 
 Affaire Enrique Camarena (1985).